Il premio Gullklokka (l'orologio d'oro) è un riconoscimento per tutti i calciatori norvegesi che hanno raggiunto le venticinque apparizioni in Nazionale, sia essa maschile o femminile. L'onorificenza è assegnata dalla Norges Fotballforbund (NFF) e Gunnar Andersen è stato il primo a riceverla, dopo aver giocato la venticinquesima partita il 29 giugno 1919.

In totale, 140 calciatori uomini si sono visti riconoscere il premio: il più recente è Markus Henriksen che l'ha ricevuto dopo l'incontro amichevole tra Norvegia e Portogallo del 29 maggio 2016. Per le donne, le premiate sono cinquantanove.

Albo d'oro

Maschile

Femminile

Note 

Premi calcistici